Geilbach ist ein Gewässername:

 Geilbach oder eher Gailbach (Kainach), rechter Zufluss der Kainach in Bärnbach, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Geilbach (Ohmbach), rechter Zufluss des Ohmbachs in Herschweiler-Pettersheim, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Gailbach
 Gelbach